Osoby o tym nazwisku:
 Cristiano Jakob Krapf – rzymskokatolicki duchowny
 Johann Ludwig Krapf – niemiecki misjonarz, odkrywca, etnolog i lingwista